«Со́пвич» (, ) — бывшая британская компания-разработчик и производитель самолётов, в основном для британских Королевских лётных корпусов, Королевской воздушно-морской службы и, позже, для Королевских ВВС в Первую мировую войну. Также компания производила мотоциклы.

Наиболее известен биплан «Кэмел». В воздушном бою, преследуя «Кэмел», от ранения с земли (пуля из зенитного пулемёта) погиб немецкий ас Манфред фон Рихтгофен, «Красный Барон», на триплане Fokker Dr.I.

Самолёты компании использовались во французских, бельгийских, российских и американских лётных частях в Первую мировую.

Компания основана в городе Кингстон-апон-Темс Томасом Сопвичем (позднее сэром) в июне 1912 года.

Во время Первой мировой на заводе компании было произведено более 16 тысяч самолётов, работало около 5 тысяч человек. Ещё больше было построено на заводах подрядчиков компании «Сопвич», такими как «Фэйри», «Клейтон» и «Шаттлворт», «Уильям Бирдмор и компания» и «Растон Проктор».

После окончанием войны компания в 1920 году попала в кризис, фактически провалившись на гражданском рынке самолётов. Некоторое время занималась производством мотоциклов.

После ликвидации компании Томас Сопвич вместе с Гарри Хокером, Фредом Сигристом и Билом Эйре основывают H.G. Hawker Engineering, предшественницу Hawker Aircraft и Hawker Siddeley. Томас Сопвич оставался председателем правления Hawker Siddeley до своей отставки по возрасту.

Самолёты компании 
 Sopwith Gunbus
 Sopwith Tabloid
 Sopwith Baby
 Sopwith 1½ Strutter
 Sopwith Pup
 Sopwith Triplane
 Sopwith Camel
 Sopwith Snipe
 Sopwith Dolphin
 Sopwith Salamander
 Sopwith Cuckoo

«Сопвич» в культуре 
 В 1984 году вышла аркадная компьютерная игра «Sopwith» состоящая в пилотировании биплана компании «Сопвич», уничтожении вражеских зданий и уклонении от огня вражеских бипланов. Игра выдержала несколько изданий и ремейков.

Примечания 

Компании, основанные в 1912 году
Авиастроительные компании Великобритании
Исчезнувшие компании Великобритании